Grand Prix Stanów Zjednoczonych 1966 (oryg. United States Grand Prix) – 8. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1966, która odbyła się 2 października 1966, po raz 6. na torze Watkins Glen.

9. Grand Prix Stanów Zjednoczonych, 8. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

USA
1966
1966 w Stanach Zjednoczonych